Tore Bjanka ima više značenja:
 Tore Bjanka (Kuneo)
 Tore Bjanka (Taranto)